Rata canguro en un nombre común que en zoología puede referirse a:

 Los miembros del género Dipodomys, roedores propios de América del Norte. 
 Los miembros del género Notomys, roedores de Australia, también conocidos como ratones furiosos.
 Los miembros del género Bettongia, marsupiales de Australia, también conocidos como betongs.